DUP steht als Abkürzung für:
 Data User Part, eine Funktion des Signalisierungssystems Signalling System 7 
 Déclaration d'utilité publique, ist eine im französischen Recht verankerte Vorschrift, die dem Staat ermöglicht, bauliche Veränderungen (Infrastruktur, Schulen, Wohngebiete usw.) zu veranlassen
 Democratic Unionist Party, eine nordirische Partei
 Destination User Prompter
 Digestible Undegradable Protein, eine Angabe die in der Rationsberechnung bei Kühen genutzt wird
 Digital Underwater Photographer, ein Tauchkurs, der von Tauchorganisationen angeboten wird

dup steht als Abkürzung für:
 Duplikat-Film, in der Filmkunst kurz dup oder dupe
 Düsseldorf University Press, Verlag der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

.dup steht für:
 Dateinamenserweiterung, vollständiger Name Duplicate, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D

Abkürzung